Carnovsky ist der Familienname folgender Personen:

 Leon Carnovsky (1903–1975), US-amerikanischer Bibliothekar
 Morris Carnovsky (1897–1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Ruth French Carnovsky (1906–2003), US-amerikanische Klassische Philologin und Bibliothekarin

Siehe auch:
 Czarnowski